Der Dreiband-Weltcup 1996/5 war das erste BWA-Weltcupturnier im elften Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 1. bis zum 6.
Oktober 1996 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup-Turnier in Oosterhout.

Geschichte 
Der Niederländer Dick Jaspers startete wie im letzten Jahr mit einem Sieg in die BWA-Weltcup-Saison. In seinem Heimatland gab Jaspers nur zwei Sätze ab und hofft erneut auf einen Gesamtweltcup-Sieg. Weiter warten auf seinen zweiten Weltcup-Sieg muss dagegen der Italiener Marco Zanetti. in seinem sechsten Finaleinzug musste er die fünfte Niederlage einstecken. Trotzdem gelang ihm auch ein guter Saisonstart. Im Halbfinale konnte er den Gesamtweltcup-Sieger der beiden letzten Jahre, Torbjörn Blomdahl, mit einer Klasseleistung aus dem Turnier werfen. Der von der UMB zur BWA gewechselte Ex-Welt- und -Europameister John Tijssens schaffte den Einzug in das kleine Finale und wurde am Ende Vierter.
  
Das Turnier startete mit einigen Überraschungen. So schied in der ersten Runde, also dem 1/16-Finale, bereits der Gesamtsieger von 1993 Sang Chun Lee aus den Vereinigten Staaten und die immer stärker werdenden Semih Saygıner aus der Türkei und Tonny Carlsen aus Dänemark aus. Da ihre Verträge bei der BWA ausgelaufen sind und noch keine Unterschriften für eine Vertragsverlängerung unterzeichnet waren, war eine gewisse Demotivation nicht zu übersehen. In seinem ersten Match im Achtelfinale musste auch Raymond Ceulemans, der sich mit Rücktrittsgedanken beschäftigt, passen und verlor gegen Tijsses.

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup-Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

gesetzte BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Raymond Ceulemans
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti

nach Weltrangliste:
 10 Teilnehmer

Wildcards international:
 2 Teilnehmer

Wildcards national:
 2 Teilnehmer

Modus 
Das Weltcup-Turnier wurde wieder als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 124 Teilnehmern qualifizieren sich 10 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 28 Teilnehmern. Die ersten vier der Weltrangliste sind aber für das Achtelfinale gesetzt. Künftig sind 20 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der Weltrangliste (Stand 1. September 1995) sowie zwei nationalen und internationalen Wildcards. Das ganze Turnier, bis auf das kleine Finale, wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. (Pressemitteilung der BWA. Gent, den 8. Januar 1994.)

Ab 1995 wurde kein Qualifikationsturnier in Spa mehr ausgetragen.

Qualifikationsrunde 
Es wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der dritten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die zehn Sieger für das Hauptturnier.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996 5
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Oosterhout